Alfred Jansa – generale austriaco
 Anton Janša – allevatore e pittore sloveno
 Janez Janša – politico sloveno
 Leopold Jansa – violinista e compositore ceco